Wolfsgrub heißen folgende Orte in

Deutschland:
 Wolfsgrub (Aham), Ortsteil der Gemeinde Aham, Landkreis Landshut, Bayern
 Wolfsgrub (Neukirchen-Balbini), Ortsteil des Marktes Neukirchen-Balbini, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Wolfsgrub (Pleiskirchen), Ortsteil der Gemeinde Pleiskirchen, Landkreis Altötting, Bayern
 Wolfsgrub (Rottach-Egern), Ortsteil der Gemeinde Rottach-Egern, Landkreis Miesbach, Bayern

Österreich:
 Wolfsgrub (Gemeinde Neustift-Innermanzing), Ortslage von Neustift-Innermanzing, Bezirk St. Pölten-Land, Niederösterreich
 Wolfsgrub (Gemeinde Altmünster), Ort bei Altmünster, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Wolfsgrub (Gemeinde Buchkirchen), Ortschaft von Buchkirchen, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Wolfsgrub (Gemeinde Pinsdorf), Ortschaft von Pinsdorf, Bezirk Gmunden, Oberösterreich

Siehe auch:
 Wolfgrub
 Wolfsgrube (Begriffsklärung)